La famille Celsi est originaire de Rome et passa par Ravenne pour arriver à Venise au moins dès le .
Paolo fut un des 40 sénateurs qui participèrent à l'élection du doge Orio Mastropiero en 1178 ;
Nicolò et Marco furent procurateur de Saint-Marc peu après ;
Lorenzo Celsi, fils de Marco et général en Candie, fut élu doge de Venise  en 1361.

Sources 
 
 
 Repertorio Genealogico delle Famiglie confermate nobili e dei titolati nobili esistenti nelle provincie Venete, Francesco Schröder, Venise, 1830, typografia Alvisopoli.
 Saggio sulla Storia Civile, Politica, Ecclesiastica e sulla Corografia e Topografia degli Stati della Reppublica di Venezia ad uso della Nobile e Civile Gioventù, Ab. D. Cristoforo Tentori Spagnuolo, Venise, Éd. Giacomo Storti, 1785.

Famille noble italienne
Famille de la république de Venise
Patronyme italien